Моника Никулеску (; родилась 25 сентября 1987 года в Слатине, Румыния) — румынская профессиональная теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2017); победительница 13 турниров WTA (из них три — в одиночном разряде); победительница парного турнира Orange Bowl (2004); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2004, Уимблдон-2005); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Моника — младшая из двух дочерей Кристианы Сильвии и Михая Никулеску; её сестру зовут Габриэла, она также, в своё время, пробовала играть в женском протуре. Сама же Моника пришла в теннис в пять лет.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру Никулеску начала в 2002 году в возрасте 14 лет. Первых титулов на турнирах из цикла ITF она добилась в августе того же года на 10-тысячнике в Румынии. В апреле 2004 года Никулеску дебютировала в составе сборной Румынии в отборочном розыгрыше Кубка Федерации. В том сезоне Моника, выступая параллельно на юниорском уровне, смогла выиграть парный разряд турнира Orange Bowl и выйти в финал в парах на юниорском Открытом чемпионате США. В 2005 году также в юниорах Никулеску достигает парного финала на Уимблдонском турнире. К концу 2005 года в активе румынки на турнирах ITF уже значилось 9 одиночных и 9 парных титулов на 10-тысячниках и 2 одиночных и 1 парный титул на 25-тысячниках. За 2006 год в её активе был один титул ITF в одиночках и 5 в парах.

В феврале 2007 года Никулеску впервые сыграла в основной сетке на турнирах WTA-тура. Произошло это на турнире в Дубае, куда румынка попала, получив специальное приглашение. В первом раунде она проиграла 32-й ракетке мира на тот момент Марии Кириленко. Дебют на взрослом турнире серии Большого шлема состоялся в январе 2008 года, когда Моника смогла пройти через квалификацию Открытый чемпионат Австралии. В мае она смогла выиграть 100-тысячник ITF в Кань-сюр-Мере в парном разряде в дуэте с Ренатой Ворачовой. В одиночном рейтинге она впервые в карьере смогла подняться в первую сотню. На дебютном для себя Открытом чемпионате Франции в матче первого раунда Никулеску проигрывает третьей на тот момент в мире Елене Янкович. На Уимблдоне она смогла преодолеть стартовый барьер и выйти во второй раунд, а на Открытом чемпионате США вновь проигрывает в первом. В августе румынка вышла в первый финал WTA в парном разряде. Произошло это на хардовом турнире в Нью-Хейвене, где она сыграла с Сораной Кырстей. В октябре Никулеску вышла в первый четвертьфинал WTA в одиночках на турнире в Ташкенте.

В сезоне 2009 года Никулеску первый раз прошла в четвертьфинал в мае на турнире в Страсбурге. В июле совместно с россиянкой Алисой Клейбановой выиграла парный трофей соревнований в Будапеште. Этот титул стал первым в карьере Монике на турнирах WTA. В августе в парах она смогла дойти до финала турнира в Станфорде в партнёрстве с Чжань Юнжань. В сентябре Никулеску во второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире в Ташкенте.

2010—2013 (первый одиночный титул WTA) 

В январе 2010 года Моника в парном разряде с Чжань Юнжань вышла в финал турнира в Хобарте. На Открытом чемпионате Франции она смогла выйти в четвертьфинал также парных соревнований, сделав это в дуэте с Шахар Пеер. В июле в паре с венгеркой Агнеш Савай Моника выходит в финал турнира в Праге. В сентябре она традиционно смогла хорошо выступить на турнире в Ташкенте, выйдя в этом сезоне в полуфинал.

В январе 2011 года Никулеску впервые вышла в третий раунд Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии. Следующим заметным результатом в сезоне стал выход в полуфинал грунтового турнира в Оэйраше в мае. В июле на турнире в Баку она проходит в финал парных соревнований в команде с Галиной Воскобоевой. В августе Никулеску смогла доиграть до четвёртого раунда Открытого чемпионата США. Вначале октября через квалификацию она отбирается на турнир в Пекине, где в матче первого раунда выбивает с турнира № 6 в мире на тот момент Ли На. Выиграв затем ещё три встречи, румынка смогла выйти в полуфинал. В конце месяца она сыграла в первом индивидуальном финале в туре. Моника добилась этого результата на турнире в Люксембурге, где в решающем матче проиграла третьей ракетке мира Виктории Азаренко со счётом 2-6, 2-6. По итогам сезона она смогла попасть в Топ-30 одиночного рейтинга.

В январе 2012 года Никулеску с соотечественницей Ириной-Камелией Бегу выигрывает парные соревнования турнира в Хобарте. На Открытом чемпионате Австралии их дуэт прошёл в четвертьфинал, а в одиночном разряде Моника смогла выйти в третий раунд. В феврале на турнире в Дохе в матче второго раунда Никулеску смогла переиграть теннисистку из Топ-10 Веру Звонарёва, а по итогу турнира смогла попасть в четвертьфинал. В сентябре она сыграла в финале в парном разряде на турнире в Гуанчжоу (с Ярмилой Гайдошовой). В октябре второй год подряд Моника вышла в финал турнира в Люксембурге. На этот раз в борьбе за чемпионский титул её обыгрывает Винус Уильямс — 2-6, 3-6. На этом же турнире она смогла пройти и в парный финал совместно с Ириной-Камелией Бегу, но, как и в одиночках, титул она не завоевала. В начале ноября Никулеску смогла выиграть 50-тысячник ITF в Нанте.

Сезон 2013 года 25-летняя румынка начала с выхода в полуфинал на турнире в Шэньчжэне и четвертьфинал в Хобарте. В начале марта она смогла завоевать свой первый одиночный титул на турнирах WTA. Этого она добилась на турнире во Флорианополисе, где в решающем матче она переиграла россиянку Ольгу Пучкову со счётом 6-2, 4-6, 6-4. В апреле она вышла в полуфинал на турнире в Монтеррее. В июне Никулеску с чешкой Кларой Закопаловой сыграла в парном финале на траве в Истборне. В начале августа Моника выходит в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.

2014—2017 (парный финал Уимблдона) 

На старте сезона 2014 года Никулеску вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне и там же завоевала парный трофей в альянсе с Кларой Закопаловой. Через неделю на турнире в Хобрате она повторяет этот результат, пройдя в 1/4 финала в одиночка и выиграв пару с Закопаловой. На Открытом чемпионате Австралии в матче второго раунда румынка выбила с турнира № 15 посева Сабину Лисицки, а в третьем проиграла № 22 Екатерине Макаровой. В феврале она не смогла защитить прошлогодний титул во Флорианополисе, закончив выступления в четвертьфинале. В апреле румынка с Кларой Коукаловой вышла в парный финал на турнире в Катовице. В июле у себя на родине в Бухаресте она смогла выйти в полуфинал. Главного успеха в сезоне Моника добилась в сентябре на турнире в Гуанчжоу. Она выиграла свой второй одиночный титул в WTA-туре, переиграв в финале Ализе Корне — 6-4, 6-0.

Начало сезона 2015 года сложилось для Никулеску неудачно. На всех турнирах она выбывала на ранних стадиях. В парном разряде она один раз смогла дойти до финала — в январе в Хобарте в альянсе с Виталией Дьяченко. В июне после поражения в первом раунде на Ролан Гаррос Моника приняла участие в 100-тысячнике ITF в Марселе и сумела стать его победительницей. В июне на травяном турнире в Ноттингеме она вышла в финал, переиграв в 1/2 финала первую сеянную на турнире Агнешку Радваньскую (5-7, 6-4, 6-0). В финальном матче Никулеску проиграла Ане Конюх со счётом 6-1, 4-6, 2-6. На Уимблдонском турнире Никулеску впервые в карьере прошла до стадии четвёртого раунда. В июле она вышла в полуфинал в Бухаресте, а в августе в четвертьфинал в Вашингтоне. Следующего четвертьфинала она добилась в сентябре на турнире в Гуанчжоу, где год назад становилась чемпионкой. В начале октября на турнире серии Премьер 5 в Ухане Никулеску вышла в парный финал совместно с Бегу. В конце месяца румынки вышли ещё в один совместный парный финал на турнире в Москве. В концовке сезона Монике удалось сделать победный дубль на 100-тысячнике ITF в Пуатье, выиграв одиночные и парные соревнования.

В начале 2016 года Никулеску выигрывает парный приз турнира в Шэньчжэне в дуэте с Ваней Кинг. В феврале в матче первого раунда кубка Федерации румынки встретились с действующими обладателями трофея сборной Чехии. Никулеску смогла обыграть девятую ракетку мира Петру Квитову, но проиграла № 13 в мире Каролине Плишковой. В итоге Румыния уступила со счётом 2-3. В июле в дуэте с Яниной Викмайер она победила в парных соревнованиях на турнире в Вашингтоне. В августе на премьер-турнире в Монреале Никулеску сыграла финал в парах совместно с Симоной Халеп. Затем Моника сыграла на первых для себя Олимпийских играх. которые проводились в Рио-де-Жанейро. В парном разряде с Бегу она выбыла на старте, а в одиночном турнире снялась на стадии второго раунда. В конце месяца румынка выиграла ещё один парный титул на турнире в Нью-Хейвене, разделив этот успех с известной парницей Саней Мирзой. На Открытом чемпионате США она прошла в третий раунд. В сентябре Никулеску вышла в финал на хардовом турнире в Сеуле, в котором не смогла одолеть Лару Арруабаррену — 0-6, 6-2, 0-6. Зато в октябре ей удается выиграть турнир в Люксембурге. По ходу турнирной сетки в соперницы Никулеску достались три первых номера посева. В четвертьфинале № 2 посева Каролина Возняцки не вышла на матч против румынки из-за травмы. В полуфинале Моника обыграла № 3 посева Кики Бертенс, а в финале со счётом 6-4, 6-0 первую сеянную на турнире Петру Квитову. В Люксембурге Никулеску также сыграла и в парном финале, однако в команде с Патричей Марией Циг не смогла победить.

В январе 2017 года Никулеску сыграла ещё один финал на турнире в Хобарте. В решающий момент её неожиданно переиграла 127-я ракетка мира Элизе Мертенс. В апреле с Се Шувэй она выиграла парный приз на новом турнире в календаре WTA в Биле. В июле на Уимблдонском турнире Никулеску сыграла в команде ещё с одной представительницей Тайваня Чжань Хаоцин. Их партнёрство принесло хороший результат. Впервые в карьере обе теннисистки вышли в финал турнира серии Большого шлема. В главном матче за престижный трофей они по всем статьям проиграли российскому дуэту Елена Веснина и Екатерина Макарова. Их встреча закончилась сухим поражением со счётом 0-6, 0-6. В августе 2017 года на харде Никулеску вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В парном разряде она смогла выйти в финал турнира в Цинциннати совместно с Се Шувэй. На Открытом чемпионате США Моника второй год подряд доиграла до третьего раунда в одиночном разряде. В октябре на турнире в Пекине в первом раунде смогла выиграть у № 7 в мире Йоханны Конта, однако после этого успеха уже проиграла Пэн Шуай. В концовке сезона Никулеску смогла победить на турнире младшей серии WTA 125 — в Лиможе.

2018—2022 

В январе на турнире WTA-тура в Хобарте Никулеску дошла до четвертьфинала, где отказалась от дальнейшего участия в турнире. Открытый чемпионат Австралии завершился в первом круге поражением от соперницы из Германии Моны Бартель. Зато в парном разряде Никулеску совместно с соотечественницей Ириной-Камелией Бегу дошла до полуфинала. В начале февраля на турнире в Гаосюне (Тайвань) Моника дошла до четвертьфинала где уступила Сабине Лисицки из Германии. По ходу турнира румынка смогла выбить из борьбы шестую сеянную на турнире Зарину Дияс из Казахстана. На турнире серии Премьер 5 в Дохе Никулесу, нача с квалификации, обыграла Марию Шарапову и Магдалену Рыбарикову и прошла в третий раунд, в котором проиграла Каролине Возняцки. В марте она, также пройдя квалификацию, добралась до третьего раунда крупного турнира в Майами. В начале апреля в парном рейтинге Никулеску смогла впервые в карьере подняться на 11-ю строчку.

В начале 2019 года Никулеску через квалификацию попала на турнир в Шэньчжэне и доиграла до четвертьфинала. В феврале она взяла парный приз турнира в Хуахине. В марте на крупном турнире в Майами Никулеску прошла квалификационный отбор и, доиграв до второго раунда, нанесла поражение Гарбинье Мугурусе. В июне она выиграла титул на 100-тысячнике из цикла ITF в Илкли. В августе в команде с Маргаритой Гаспарян Никулеску вышла в парный финал турнира в Нью-Йорке. На Открытом чемпионате США она проиграла в первом раунде (как и в Австралии и на Уимблдоне) украинке Даяне Ястремской в трёх сетах.

Следующий парный финал Никулеску сыграла уже в августе 2020 года на турнире в Праге в альянсе с Йоаной Ралукой Олару. В марте 2021 года Никулеску на Премьер-турнире в Дохе сыграла в паре с Еленой Остапенко и также вышла в финал. Летом на Олимпийских играх она сыграла в партнёрстве с Олару и румынки проиграла на стадии второго раунда. В сентябре в паре с ещё одной румынкой Еленой-Габриэлой Русе она смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Осенью на турнире в Нур-Султане она завоевала свой десятый парный титул, сделав это совместно с Анной-Леной Фридзам из Германии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (8)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (25)

Победы (20) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (31)

Победы (10)

Поражения (21)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (41)

Победы (24)

Поражения (17)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 28 января 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Румынии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года